Ви́ндхук (, , ) — столица и самый большой город Республики Намибия. Население — 334 580 человек (по подсчетам 2012 года).

Виндхук является социальным, экономическим и культурным центром страны. Штаб-квартира каждого намибийского национального предприятия, государственного органа, образовательных и культурных учреждений находится здесь.

Этимология 
Слово «Windhoek» произошло из африкаанса и означает «ветреный уголок» (). Впервые это название, после многочисленных переименований, было употреблено в письме Яна Йонкера Африканера, шестого вождя нама.

Ранее, на языке этого племени Виндхук назывался ǀAi-ǁGams («горячий источник»). Город был назван так, потому что вблизи находился геотермальный источник. По этой же причине на языке очигереро он был назван Otjomuise («место пара»).

В колониальное время имя сегодняшней столицы Намибии менялось более трёх раз. Сначала Джеймс Эдвард Александер назвал его «Queen Adelaide’s Bath» («залив королевы Аделаиды»), позже город был переименован в Barmen («Бармен») Карлом Хуго Хааном, затем Йозеф Тиндаль стал именовать его Concordiaville («Конкордиавиль»).

История 

Поселение на месте Виндхука под властью вождя нама возникло в 1800 году, но официальной датой основания города считается 1890 год, когда он был провозглашён столицей Германской Юго-Западной Африки. Название города переводится как «ветреный угол». С начала Первой мировой войны и до 21 марта 1990 года Виндхук находился под властью ЮАР. После провозглашения независимости 21 марта 1990 года город стал столицей Намибии.

Общие данные 
Город расположен в северной части возвышенности Кхомас, на высоте 1628 м. Первыми жителями поселения стали люди племени гереро, потом будущий город стал управляться вождём племени нама, разбившего гереро в XIX веке. Германия оккупировала весь регион в 1885 году и в 1892 году город стал центром немецкого колониального управления в качестве столицы колонии Германская Юго-Западная Африка. В 1915 году, в ходе Первой мировой войны, Виндхук был захвачен южноафриканскими войсками. Город, как и вся Намибия, был объявлен Лигой Наций подмандатной территорией ЮАР. 10 декабря 1959 года прошла первая демонстрация, направленная против властей ЮАР. До получения Намибией независимости в 1990 году Виндхук являлся столицей региона Юго-Западная Африка, управлявшегося правительством ЮАР.

География 
Город является крупным коммерческим и финансовым центром Намибии.

Расширение территории города имеет — помимо финансовых ограничений — географические ограничения. В южной, восточной и западной Виндхук направлении окружен скалистыми, горными районами, которые делают освоение земель сложным. Южная сторона не подходит для промышленного развития из-за наличия подземных водоносных горизонтов. Только территория района Браквотар к северу от города является единственным возможным местом для расширения Виндхука.

Климат 
Город расположен в полупустынном климатическом регионе. Во время летних месяцев днём стоит сухая жара, ночи прохладные. Максимальная дневная температура летом — 31 °C. Зимой (месяцы июнь, июль и август) обычно выпадает незначительное количество дождя. Минимальная температура колеблется от 5 °C до 18 °C. Ночи холодные, но температура редко падает ниже нуля и почти никогда не идёт снег. Максимальная температура днём — около 20 °C.

Среднегодовая температура, 19,47 °C, является относительно высокой для города, расположенного на такой высоте на границе тропической зоны. Это обусловлено доминированием тёплого северного воздушного течения и горами, расположенным к югу от города, которые надёжно защищают Виндхук от холодных южных ветров.

Среднегодовое количество осадков, около 330 мм, не позволяет развитие садов и зелёных насаждений в городе без интенсивного искусственного полива. В районе города преобладает степная растительность с многочисленными кустарниками. Часто случаются засухи.

Известные уроженцы, жители 
В семье эмигрантов из Германии 8 октября 1993 родилась Кристина Брабец (нем. Christina Brabetz), южноафриканская и немецкая скрипачка.

Экономика 

Виндхук — крупнейший промышленный и культурный центр страны, транспортный узел, находящийся на пересечении железных и автодорог и располагающий международным аэропортом «Хосиа Кутако».

В городе сосредоточены предприятия пищевой, швейной, деревообрабатывающей, мебельной промышленности, машиностроения. Виндхук — один из крупнейших в мире центров торговли каракулевыми шкурками.

Достопримечательности 
Со времён германского владычества сохранились лютеранская церковь и немецкий форт, а на вершинах гор, окружающих Виндхук — три замка конца XIX-начала XX вв. в стиле неоготики. Из более современных сооружений — национальный музей, национальная галерея искусств, библиотека, политехнический институт, зоопарк, единственный в стране ботанический сад. В начале XXI века в столице Намибии был открыт первый национальный университет.

Спорт 

В городе имеется футбольный стадион, построенный в 2005 году. Называется Стадион имени Сэма Нуйомы. Вместимость стадиона — 10 300 мест. Он расположен в пригороде . Стоимость строительства составила 6,4 млн долларов (около € 5,5 млн). С 2008 года стадион, который является самым современным в Намибии, стал также оснащён искусственным газоном. 8 июня 2009 года стадион открылся после ремонта снова.

В городе есть несколько спортивных клубов.

Многие боксеры, такие как ,  и  родились в Виндхуке.

Сборная Намибии по крикету играет большинство своих домашних игр на стадионе Wanderers Cricket Ground, а также на некоторых других стадионах.

Города-побратимы 
  Берлин (), Германия (2000)
  Ричмонд (), США

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Город на сайте windhoekcc.org

Города Намибии
Столицы африканских государств
Кхомас